Nesler bezeichnet:

 Emil Nesler (1894–1981), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Joachim Christian Nesler (* 1679), deutscher Mediziner

 Nesler (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg